Рогатик, клаваріадельфус, клаваріадельф (Clavariadelphus) — рід грибів родини гомфові (Gomphaceae). Назва вперше опублікована 1933 року.

Класифікація 
До роду Clavariadelphus відносять 33 види:

Примітки

Джерела 
 Donk, M.A. 1931. Revisie van de Nederlandse Heterobasidiomycetae en Homobasidiomycetae — Aphyllophoraceae I. Mededelingen van de Nederlandse Mycologische Vereeniging. 18-20:67-200 — P.72

Роди грибів
Гомфові